Kaido Koppel (Elva, 9 de maio de 1988) é um futebolista estoniano que atua como goleiro. Atualmente joga no JK Viljandi Tulevik. Já atuou na seleção sub-21 da Estônia.

Futebolistas da Estônia